Sefer peut désigner :
Sefer, un village de Serbie situé dans la municipalité de Preševo, district de Pčinja ;
Sefer, un prénom turc.
Sefer désigne en hébreu un écrit antique sur parchemin ou papyrus organisé sous la forme de rouleau.